Płóczka – potok na Pogórzu Izerskim, lewy dopływ Bobru
 Płóczka – potok w Karkonoszach, prawy dopływ Szrenickiego potoku

Zobacz też 
 Czarna Płóczka – potok w Karkonoszach, prawy dopływ Kamiennej
 Płóczki Dolne – wieś w województwie dolnośląskim
 Płóczki Górne – wieś w województwie dolnośląskim
 Płuczka – ujednoznacznienie